Myroniwka (; ) ist eine Stadt im Süden der Oblast Kiew in der Ukraine mit etwa 12.000 Einwohnern (2016).

Die in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gegründete Stadt liegt am Ufer der Rossawa (ukrainisch ), einem 90 km langen, linken Nebenfluss des Ros 102 km südlich von Kiew und war bis Juli 2020 das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons Myroniwka. Seit 1968 hat Myroniwka den Status einer Stadt. Zum Stadtgebiet gehört, neben Myroniwka, noch das Dorf Nowa Oleksanderiwka (ukrainisch ) mit etwa 80 Bewohnern.
Durch die Stadt läuft die Fernstraße N 01 und die Bahnstrecke Fastiw–Zwitkowe.

Bevölkerung 

Quellen:

Persönlichkeiten 
 Serhij Matwjejew (* 1975), Radrennfahrer

Weblinks 

 Eintrag zum Ort im Geographischen Verzeichnis des Königreichs Polen und anderer slawischer Länder

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Gegründet im 17. Jahrhundert
Rajon Obuchiw